Иван Капитонович Кадельчук (; 1923 год, село Ходурки) — председатель колхоза «Новая жизнь» Городокского района Львовская область. Герой Социалистического Труда (1966).

Участвовал в Великой Отечественной войне. Член КПСС. С 1953 года — председатель колхоза имени Калинина Комарницкого района Дрогобычской области в селе Березец, председатель колхоза «Новая жизнь» (с 1967 года — имени 50-летия Октябрьской Революции) Городокского района в селе Березец.

Вывел колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Львовской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года «за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался делегатом XXIII съезда КПСС, депутатом Львовского областного Совета народных депутатов 11 — 12 созывов (1967—1971).

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (26.02.1958; 1966)
 Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)

Литература 
 Газета «Вільна Україна» (Львів) — березень 1966 року.

Делегаты XXIII съезда КПСС
Председатели колхозов
Депутаты Львовского областного совета